Елизавета Владимировна Блюмина (, род. 13 июля 1976, Ленинград) — немецкая пианистка.

Биография 
Родилась в 1976 году в Ленинграде в семье пианистки и музыкального педагога Мары Медник (род. 1950) и инженера Владимира Блюмина, который работал в авиационной промышленности. Первые уроки игры на фортепиано получила у матери. Училась в Ленинградском академическом хореографическом училище имени А. Я. Вагановой. Окончила Среднюю специальную музыкальную школу при Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (класс Т. Б. Румшевич) и Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова (по классу Н. В. Трулль, С. Б. Вакман и Т. Л. Фидлер).

В 1992 году эмигрировала с матерью в Германию и поселилась в Гамбурге. Продолжила обучение у Раду Лупу, Андраша Шиффа, Евгения Королёва и Пауля Бадуры-Скоды. В 1999 году стала победителем Международного конкурса имени Иоганнеса Брамса. В 2014 году была удостоена премии Echo classic в составе трио Ensemble Blumina, которое она основала в 2008 году.

Известна как активный пропагандист творчества советских композиторов — Галины Уствольской, Гии Канчели, Валентина Сильвестрова, Николая Капустина, Григория Фрида, и более всего — Моисея Вайнберга.

Занимается живописью, участвовала в выставках. Живёт с семьёй в Берлине.

Дискография 
 Romantic Flute Sonatas: Meyer-Olbersleben: Fantasie Sonate Op. 17; Rietz: Flute Sonata in G minor, Op. 42; J. F. Barnett: Grand Sonata in G minor, Op. 41. Hans-Udo Heinzmann (flute) & Elisaveta Blumina (piano). Genuin, 2006.
 Ignaz Moscheles. Cello Sonata in E major Op. 121; Melodic-contrapuntal Studies, Op. 137. Oehms, 2007.
 Johannes Brahms. Klavierstücke op. 76; Sonate op.2 Nr. 2. Classical Records, 2007.
 Grand Sonatas for Flute: G. Pierné: Flute Sonata, Op. 36; N. Gade: Flute Sonata No. 2 in D minor, Op. 21; Prokofiev: Flute Sonata in D major, Op. 94. Hans-Udo Heinzmann (flute) & Elisaveta Blumina (piano). Genuin, 2010.
 Mieczyslaw Weinberg. Piano Works: Children’s Notebooks, Book 1, Op. 16; Children’s Notebooks, Book 2, Op. 19; Children’s Notebooks, Book 3, Op. 23; Piano Sonata No. 1, Op. 5. CPO, 2011.
 Portrait: Elisaveta Blumina. Schubert: Piano Sonata No. 14 in A minor, D784; Tchaikovsky: Album for the Young, Op. 39; Prokofiev: Two Pieces from The Love of Three Oranges, Op. 33b. Charade, 2011.
 Mieczyslaw Weinberg. Chamber Music for Woodwinds: Sonata for Clarinet & Piano, Op. 28, 12 Miniatures for Flute and Piano, Op. 29, Bassoon Sonata, Op. 133, Trio for flute, viola & harp (piano), Op. 127. CPO, 2012.
 Ensemble Blumina: Kalev Kuljus (Oboe), Mathias Baier (Fagott), Elisaveta Blumina (Klavier). Andre Previn Trio for oboe, bassoon and piano; Jean Francaix Trio pour hautbois, basson et piano; Francis Poulenc Trio pour hautbois, basson et piano. MDG, 2013.
 In Search of the Miraculous: Fazil Say, Alan Hovhaness, Vache Sharafyan, Siobhán Cleary, John Surman and Rabih Abou Khalil. Louth Contemporary Music, 2013.
 Valentin Silvestrov. Piano Works. Grand Piano, 2013. Альбом также включён в коллекцию Perfect Moods — Contemplative, Contemporary Piano Miniatures. Grand Piano, 2022.
 David Robert Coleman: Starry Night. Naxos, 2014.
 Mieczyslaw Weinberg. Piano Trio, Violin Sonatina & Double Bass Sonata. CPO, 2014.
 La flute enchantée: Jongen Sonata for flute & piano, Op. 77; Cesar Franck Violin Sonata in A major; Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune. Hans-Udo Heinzmann (flute) & Elisaveta Blumina (piano). Genuin, 2014.
 Ustvolskaya, Silvestrov, Kancheli: Works for Piano & Orchestra. Grand Piano, 2016.
 French Holidays: Françaix, Widor, Poulenc, Saint-Saëns, Pierné, Grovlez, Debussy. John Finucane (clarinet), Elisaveta Blumina (piano). Genuin, 2017.
 Irish Holidays: Works by Bax, Sweeney, Trimble, Barry, Ferguson, Moriarty, Stanford and Wilson. John Finucane (clarinet), Elisaveta Blumina (piano). Genuin, 2018.
 Mieczyslaw Weinberg. Piano Sonatas Opp. 8, 49Bis & 56. CPO, 2018.
 Nikolai Kapustin. Saxophone Chamber Music. Capriccio, 2018.
 Memories from home. CD 1: Скрябин 5 Preludes op. 16; Прокофьев 6 pieces from «Visions fugitives» op. 22; Вайнберг 2 Fugen; Фрид Ungarisches Album. CD 2: Канчели 22 Miniatures for piano. Dreyer Gaido, 2018.
 Grigori Frid. Three Sonatas for Clarinet and Piano. John Finucane (clarinet), Elisaveta Blumina (piano). MDG Scene, 2018.
 Mieczyslaw Weinberg. 12 Miniatures for Flute and Piano, Op. 29. Naxos, 2019.
 Mieczyslaw Weinberg. 21 Easy Pieces, Op. 34. Rondeau, 2020.
 Mieczyslaw Weinberg. Piano Quintet Op. 18 (Orchestral version) & Children’s Notebooks № 1 & 2. Capriccio, 2020.
 Grigori Frid. Phädra Op.78, No. 1 & Piano Quintet Op.72. Capriccio, 2021.
 Mieczyslaw Weinberg. Piano Quintet Op. 18; Children’s Notebook № 3. Oehms, 2021.
 Grigori Frid. Piano Works. Grand Piano, 2021.

Примечания

Ссылки 
 Одициальный сайт Елизаветы Блюминой

Родившиеся в 1976 году
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Выпускники Ленинградского хореографического училища
Лауреаты премии Echo Klassik
Пианистки Германии
Академические музыканты Германии
Персоналии:Гамбург